Fossato :

 Fossato Serralta, commune italienne de la province de Catanzaro en Calabre ;
 Fossato di Vico, commune italienne de la province de Pérouse en Ombrie ;